Ца́плин — фамилия, происходит от названия птицы Цапля.

Известные носители:

Мужчины 

 Цаплин, Алексей Иванович (1913—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Цаплин, Валерий Анатольевич (1959—2016) — советский и российский художник.
 Цаплин, Виктор Иванович (1903—1968) — советский артист балета, педагог.
 Цаплин, Всеволод Васильевич (1924—2003) — советский и российский историк-архивист.
 Цаплин, Дмитрий Филиппович (1890—1967) — советский скульптор.
 Цаплин, Матвей Константинович (1886—1918) — русский революционер.
 Цаплин, Павел Алексеевич (1906—1937) — Герой Советского Союза.

Женщины 
 Цаплина, Татьяна Ивановна (Лещенко-Сухомлина; 1903—1998) — русская певица, актриса, писатель и переводчик, поэтесса.